Ел Изоте има више значења:

 Ел Изоте, Лос Рејна (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Изоте (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Изоте (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Изоте, Лагуна Сека (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Изоте (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Изоте (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Изоте (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Изоте (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Изоте (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Изоте (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Изоте (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Изоте (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Изоте (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Изоте (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Изоте (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Изоте (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Изоте (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Изоте (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Изоте (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику